Ландауэр () — еврейская фамилия.

 Ландауэр, Густав (1870—1919) — немецкий философ и писатель, анархо-индивидуалист, социалист.
  (1891—1983) — немецкий экономист.
  (1887—1945) — немецкий психоаналитик.
 Ландауэр, Курт (1884—1961) — немецкий футбольный функционер, президент мюнхенской «Баварии», был узником Дахау.
 Ландауэр, Рольф (1927—1999) — немецкий и американский физик, сформулировавший в 1961 году принцип Ландауэра.
 Ландауэр, Томас (1932—2014) — американский психолог, профессор факультета психологии Университета Колорадо.
 Ландауэр, Хельга Юльевна (Ольшванг; род. 1969) — русский поэт, сценарист и режиссёр.

См. также